Чемпионаты Суринама по шахматам проводятся с 1945 г. С 1955 г. за проведение турнира отвечает Суринамская шахматная федерация (). Женские чемпионаты страны проводятся с 1989 г. (регулярно — с 2002 г.).

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания 

Суринам
Спорт в Суринаме